Żmirłacz (postać literacka)
 żmirłacz (teoria grafów)